

Personnes 

 Fiore dei Liberi (env. 1350 - vers 1420), maître d'armes du Moyen Âge ;
  (1660-1723), violoncelliste et compositeur ;
  (1686-1732), compositeur ;
 Clément Di Fiore dit Nepal (1994-2019), rappeur français ; 
 Domenico Fiore, acteur canadien ;
 Francesco del Fiore (?-après 1412, probablement en 1439), peintre italien ;
 Gigi Di Fiore (1960-), journaliste et essayiste italien ;
 Jacobello del Fiore (ca 1370-ca 1439), peintre italien ;
 Maria Fiore (1935-2004), actrice italienne ;
 Stefano Fiore (1975-), joueur italien de football ;
 Tommaso Fiore (1884-1973), écrivain et latiniste italien ;

Œuvres 
Fiore est aussi le titre de :
 Fiore, film italien de Claudio Giovannesi sorti en 2016.